Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1972 s-a desfășurat în perioada 27 august - 10 septembrie 1972, la München în Germania de Vest. Au fost 11 probe sportive, în care au participat 357 de concurenți din 81 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Cuba, Uniunea Sovietică și Ungaria. România a câștigat o medalie de argint (Ion Alexe), clasându-se pe locul 10 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Box
1972